{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e1a1cb"
!colspan="12"|WTA Lyon Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" | Alycia Parks
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Caroline Garcia
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(9–7), 7–5
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu
| 
|''Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}WTA Lyon Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Lyon disputat pe o suprafață dură. Șase dintre și-au asigurat participarea prin calificare. Zhang Shuai a fost campioana en-titre, dar a pierdut în runda a doua în fața Marinei Zanevska.

Alycia Parks a învins-o în finală pe Caroline Garcia cu 7–6(9–7), 7–5 câștigând titlul de simplu la WTA Lyon Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main draw  
Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023